Barnacle Bill – film del 1930 diretto da Dave Fleischer
 Vecchio squalo (Barnacle Bill) – film del 1941 diretto da Richard Thorpe
 Il capitano soffre il mare (Barnacle Bill) – film del 1957 diretto da Charles Frend